Valadares kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Governador Valadares, stad och kommun, Minas Gerais,

Portugal 

 Valadares (ort), Porto, Baião, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar